Il doppio del torneo di tennis Brussels Indoor 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Boris Becker e Slobodan Živojinović che hanno battuto in finale John Fitzgerald e Tomáš Šmíd 7–6, 7–5.

Teste di serie 

 Guy Forget /  Anders Järryd (semifinali)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (primo turno)

 Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)
 John Fitzgerald /  Tomáš Šmíd (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brussels Indoor 1986